

Miejscowości w USA 
 Hoover – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Hoover (ang. Hoover Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton

Osoby 
 Charles Lewis Hoover – dyplomata amerykański m.in. konsul w Gdańsku (1921–1922)
 Herbert Hoover – prezydent USA w latach 1929–1933
 John Edgar Hoover – dyrektor FBI w latach 1924–1972
 Larry Hoover – przywódca chicagowskiego gangu ulicznego Gangster Disciples

Inne 
 Hoover – zespół muzyczny
 Hoover – dawny port lotniczy w hrabstwie Arlington
 The Hoover Company – amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące odkurzacze
 Zapora Hoovera (ang. Hoover Dam) – zapora na rzece Kolorado